Friends with Benefits steht für:

 Friends (With Benefits), US-amerikanische Liebeskomödie von Gorman Bechard (2009)
 Friends with Benefits (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2011)
 Freunde mit gewissen Vorzügen, original Friends with Benefits, Film von Will Gluck (2011)

Siehe auch:
 Casual Sex #Freundschaft Plus (friends with benefits)